

Roman 

 Through the Looking-Glass, titre original (anglais) du roman De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll.

Album 

 Through the Looking Glass, album de Siouxsie and the Banshees, sorti en 1987 ;
 Through the Looking Glass, album du groupe Toto, sorti en 2002.

Voir aussi